Klasse II steht für:

 Klasse II, Binnenschiffsklasse im Gebiet de Kempen, Niederlande und Belgien, siehe Kempenaar
 Klasse II, Gruppe von Bundesstaaten mit gleichem Wahljahr für die Mitglieder des Senats der Vereinigten Staaten, siehe Klassen im Senat der Vereinigten Staaten